Волнат Хил има више значења:
 Волнат Хил (Тенеси), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Волнат Хил (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис